«Барышня-крестьянка» — повесть Александра Сергеевича Пушкина, а также ряд произведений, основанных на её сюжете:

Музыкальные произведения 
 «Барышня-крестьянка» — музыка Александра Архангельского к спектаклю в театре «Летучая мышь».
 «Барышня-крестьянка» — балет в трёх актах Бориса Асафьева.
 «Барышня-крестьянка» — опера в трёх действиях Юрия Бирюкова.
 «Барышня-крестьянка» — одноактный балет в хореографии Константина Боярского на музыку А. К. Глазунова к спектаклю М. И. Петипа «Испытание Дамиса».
 «Барышня-крестьянка» — балет в трёх актах Виктора Брунса.
 «Барышня-крестьянка» — балет Михаила Герцмана.
 «Барышня-крестьянка» — оперетта Ивана Деккер-Шенка.
 «Барышня-крестьянка» — музыка Владимира Дешевова к инсценировке в БДТ.
 «Барышня-крестьянка» — опера в двух действиях Ивана Ларионова.
 «Барышня-крестьянка» — музыка Ивана Рупина к водевилю Н. Коровкина.
 «Барышня-крестьянка» — фортепианная иллюстрация Даниила Френкеля.
 «Барышня-крестьянка» — опера в одном действии Шутке (1888).
 «Барышня-крестьянка» — музыкальная комедия Фердинанда Эккерта.

Фильмы 
 «Барышня-крестьянка» — российский фильм 1911 года.
 «Барышня-крестьянка» — российский фильм 1916 года (режиссёр Ольга Преображенская).
 «Барышня-крестьянка» — советский телефильм 1970 года.
 «Барышня-крестьянка» — российский фильм 1995 года (режиссёр Алексей Сахаров).